Steffen Jacobsen henviser til forskellige personer:

 Steffen Jacobsen (nationaløkonom) (født 1949) – dansk nationaløkonom og forfatter
 Steffen Jacobsen (krimiforfatter) (født 1956) – dansk læge og krimiforfatter